Josías es un nombre hebreo que significa ‘Yahveh ha sanado’ o ‘que Yahveh sane’.
Uno de los tantos nombres hebreos en cuya composición está el Tetragrámaton (el nombre del Dios judeocristiano Yahveh).

En la Biblia aparecen dos personajes con ese nombre:
Josías, rey de Judá.
Josías, hijo de Sofonías.